Geografia
 Setla dels Llocs, antic municipi ara seu del municipi de Els Poblets a la comarca de Marina Alta.
 Setla de Nunyes, pedania que pertany a Muro, a la comarca del Comtat.

Organitzacions
 SETLA o Societat española de traumatologia laboral 

Publicacions
 Setla, revista de la Societat española de traumatologia laboral